Беганьский () — польская фамилия.

Известные носители:

 Беганьский, Виктор (1892—1974) — польский актёр, режиссёр и сценарист.
 Беганьский, Владислав (1857—1917) — известный польский врач, философ и общественный деятель.
 Беганьский, Лукаш (1755—1839) — польский военный деятель, генерал Варшавского герцогства и Царства Польского.
 Беганьский, Пётр (1905—1986) — польский архитектор.
 Беганьский, Станислав Юзеф (1894—1994) — польский военный деятель, участник Первой и Второй мировых войн.

См. также 
 Беганский